Achille Simonetti (1857 - 1928), violoniste et compositeur irlandais ;
 Claudio Simonetti (1952 -), compositeur italien ;
 Maurizio Simonetti (1957-) athlète et directeur sportif italien ;
 Mauro Simonetti (1948 -), coureur cycliste italien.

Patronyme italien